Agua Santa hace referencia a varios artículos:

Religión 
 El agua bendita es también llamada agua santa.

Lugares 
  Água Santa, municipio de Río Grande del Sur, Brasil.
  Agua Santa, sector y calle de Viña del Mar, Chile.

Personas 
  Aguasanta Erminy, modelo venezolana.

Véase también 
 Aguas Santas